Пасо де Леон има више значења:

 Пасо де Леон, Ел Тилдио (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пасо де Леон (Тепалкатепек), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пасо де Леон (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику